В спи́ске объе́ктов Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Кита́йской Наро́дной Респу́блике значатся 52 наименования (на 2017 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 36 объектов включены в список по культурным критериям, 12 объектов — по природным, 4 — по смешанным.

17 объектов (гора Тайшань, Великая Китайская Стена, дворцы императоров династий Мин и Цин в Пекине и Шэньяне, пещеры Могао, гробница первого императора династии Цинь, комплекс древних строений в горах Уданшань, храм и гробница Конфуция и имение семьи Кун в городе Цюйфу, исторический ансамбль дворца Потала в городе Лхаса, классические сады в городе Сучжоу, Летний дворец и императорский парк в Пекине, Храм Неба: императорский жертвенный алтарь в Пекине, наскальные рельефы в Дацзу, столичные города и пещерные храмы Лунмэнь, гробницы императоров династий Мин и Цин, пещерные храмы Юньган, гробницы древнего царства Когурё, Великий канал) признаны шедеврами человеческого созидательного гения (критерий I).

12 объектов (горы Тайшань, Хуаншань и Тянь-Шань, пейзажные достопримечательные зоны Цзючжайгоу, Хуанлун и Улинъюань, горы Уишань, национальный парк «Три параллельные реки» (провинция Юньнань), карстовые отложения в Южном Китае, национальный парк горы Саньциншань, Данься, заповедник Кукушили) признаны природными феноменами или пространствами исключительной природной красоты и эстетической важности (критерий VII).

Кроме этого, по состоянию на 2017 год, 59 объектов на территории Китая находится в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. КНР ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 12 декабря 1985 года. Первые объекты на территории КНР были занесены в список в 1987 году на 11-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в хронологическом порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Китая в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение объектов

См. также 
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азии

Примечания

Ссылки 

 China — UNESCO World Heritage Centre

Китай
Списки:Китай